A si jelentheti a következőket:

 Si, a szilícium vegyjele
 Si, japán kana
 .si, Szlovénia internetes legfelső szintű tartomány kódja
 SI, Szlovénia ISO 3166 országkódja
 Si, dél-koreai film
 SI, a Nemzetközi Mértékegységrendszer